Die Steuermesszahl gibt es bei zwei Steuerarten in Deutschland:

 bei der Gewerbesteuer, siehe Steuermesszahl (Gewerbesteuer)
 bei der Grundsteuer, siehe Grundsteuer (Deutschland) #Grundsteuermesszahl